Сотник может означать:
 Сотник — командир формирования (подразделения, «сотни») из 100 человек личного состава.
 Сотник, Юрий Вячеславович (1914—1997) — русский советский писатель, драматург, автор книг для подростков.
 Лонгин Сотник — согласно христианскому преданию, римский воин, центурион (сотник), пронзивший копьём бок распятого Иисуса Христа. 
 Сотник — деревня в России, находится в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

См. также 
 Сотники